domestykacja zwierząt
 domestykacja jako strategia przekładowa
Synonimem domestykacji jest udomowienie.